Э́дди Флойд (; род. 25 июня 1937) — американский ритм-н-блюзовый певец и автор песен, популярный в 1960-х и 1970-х годах.

Его наиболее известная песня —  (первое место в ритм-н-блюзовом чарте «Билборда»), которая, по мнению музыкального сайта AllMusic, олицетворяет фирменный стиль лейбла Stax Records в его самый сильный период и является «одним из определяющих хитов ».

До этого выступал в составе группы , которую соосновал в 1955 году. Самый известный хит группы —  (1959), лид-вокалистом на котором был Джо Стаббс, (), позднее участник The Contours и 100 Proof Aged in Soul.

Дискография 
 См. статью «Eddie Floyd § Discography» в английском разделе.

Примечания

Ссылки 
 
 Биография
 Эдди Флойд на сайте AllMusic
 Книги и статьи 
 Soulsville USA: The Story of Stax Records (книга, автор Rob Bowman)
 Интервью — Blues & Soul, июль 2011
 Биография Эдди Флойда на сайте History of Rock
 Биография Эдди Флойда на сайте Soul Tracks

Родившиеся в 1937 году
Певцы и певицы США
Ритм-энд-блюзовые исполнители США
Родившиеся в Монтгомери
Исполнители Atlantic Records
Исполнители Stax Records